Celander kan syfta på:

Organisationer 
 Celanders förlag

Personer 
 Gunnar Celander (1894–1990), präst
 Gösta Celander (1923–1996), arkitekt
 Henrik Celander (född 1952), förläggare och översättare
 Hilding Celander (1876–1965), professor
 Johan Celander (född 1958), teaterchef
 Sven Celander (1918–1966), advokat